Hanna Loth – ex cestista polacca
 Johann Carl Loth – pittore tedesco
 Ulrich Loth – pittore tedesco